Макропидия () — монотипный род травянистых растений семейства Гемодоровые (), представлен единственным видом — Макропидия тёмно-бурая (). Произрастает на юго-западе Австралии, от Перта на юге до  на севере.

Ботаническое описание 

Вечнозелёное травянистое растение высотой 0,2—1,8 метра.

Листья вертикальные, зелёно-жёлтые, растут из корневища, которое помогает растению переносить засуху и пожары.

Цветы появляются весной—летом на вертикальном, развлетвлённом стебле, высотой около метра.

По всему стеблю и цветам растут чёрные, короткие волосики.

Опыляется птицами:

 Иглощёкий медосос
 Lichenostomus virescens
 Lichmera indistincta
 Gliciphila melanops
 Phylidonyris niger
 Anthochaera carunculata

Примечания

Ссылки 
 

Гемодоровые
Флора Австралии
Монотипные роды растений